

Patronyme 

 Barnabé Guimard (1731-1805), architecte, élève de Jacques IV Angel Gabriel ;
 Cyrille Guimard (1947-), coureur cycliste ;
 Hector Guimard (1867-1942), architecte français et représentant majeur de l'Art nouveau en France ;
 Marie-Madeleine Guimard (1743-1816), danseuse française ;
 Paul Guimard (1921-2004), écrivain français ;
 Pierre Guimard (1978-), chanteur français.

Théâtre
 La Guimard, comédie de Jules Verne (1850)

Autres usages 
 les entrées de métro Guimard doivent leur nom à Hector Guimard

Voir aussi 
 Étymologie des patronymes français

Homonymie de patronyme